В сезоні 1983/84 київський «Сокіл» посів п'яте місце в чемпіонаті СРСР.

Чемпіонат СРСР

Склад команди 

Старший тренер — Анатолій Богданов; тренери — Броніслав Самович, Олександр Фадєєв.

Турнір газети «Советский спорт» 
Традиційний турнір на призи московської газети «Советский спорт» проходив у Донецьку, Ленінграді й Ризі. В українській групі змагалися фінський «Ільвес», національна збірна Румунії, представники першої ліги СК ім. Урицького (Казань) і «Салават Юлаєв» (Уфа) та три клуби вищої ліги: «Торпедо» (Горький), «Кристал» (Саратов), «Сокіл» (Київ). Турнір тривав з 10 по 18 вересня 1981 року.

Склад команди

«Машинобудівник» 
«Машинобудівник» виступав у західній зоні другої ліги.

За київську команду виступали:

Старший тренер — Георгій Юдін; тренери — Борис Гольцев, Микола Свистухін.

Молодіжна команда 
На попередньому етапі молодіжного чемпіонату СРСР київські хокеїсти грали в одній групі з командами ЦСКА (Москва), «Крила Рад» (Москва), «Спартак» (Москва), «Юність» (Мінськ), «Хімік» (Воскресенськ), «Торпедо» (Горький) і «Динамо» (Рига). Перші п'ять команд брали участь у фіналі першості.

За «Сокіл» виступали:
Воротарі:
 Олександр Васильєв (1964)
 Олексій Бараболя
 Ігор Курносенко (1963)
 Олександр Рибаков (1964)
 Вадим Кир'ян (1965)
Польові гравці:
 Олександр Струков (1963)
 Віталій Горбачкоський
 Сергій Успенський (1963)
 Ігор Климкін
 Андрій Корнілов (1963)
 Олег Ємчук (1964)
 Сергій Скрипник (1964)
 Олексій Салій (1964)
 Костянтин Корченюк
 Євген Барматов
 Олег Мудров (1964)
 Олег Кипта (1964)
 Сергій Кугута (1964)
 Олег Туришев (1964)
 Сергій Ячник
 Андрій Іонов (1964)
 Юрій Цепилов (1964) 
 Юрій Васін
 Микола Скринник (1964)
 Віталій Варава (1964)
 Олег Коваленко
 Віктор Потапенко (1964)
 Валерій Прудник
 Павло Штефан (1963)

Юніори 
На попередньому етапі команди першої зони спочатку грали у двох групах. Потім ЦСКА (Москва), «Сокіл» (Київ), «Динамо» (Москва), «Крила Рад» (Москва), «Торпедо» (Гоький), «Металург» (Череповець) і «Хімік» (Воскресенськ) змагалися за путівки у фінальну групу.

Вирішальні матчі відбувалися в Уфі з 22 по 31 березня 1982 року. Підсумкова таблиця першості СРСР серед юніорів виглядає наступним чином:

Склад «Сокола»:
Воротарі:
 Костянтин Свиридов (1965)
 Олег Спіцин (1965)
Польові гравці:
 Олег Кондратюк (1965)
 Микола Селуков (1964)
 Олег Посметьєв (1966)
 Анатолій Найда (1965)
 Сергій Бабій (1965)
 Олег Синьков (1965)
 Євген Аліпов (1965)
 Станіслав Бялковський (1965)
 Олексій Олексієнко (1965)
 Вадим Бут (1965)
 Сергій Корепанов (1965)
 Валерій Шахрай (1965)
 Олександр Артюхов (1965)
 Ігор Демковський (1965)
 Олег Котинас (1965)
 Дмитро Поліщук (1965)
 Олександр Сазонов (1965)
 Олександр Батрак (1965)
Старший тренер Валентин Уткін.

На попередньому етапі також грали Вадим Кир'ян, Володимир Пирожков, Олег Майло.

Джерела 			
 Чемпіонат СРСР 1981/1982 на сайті «Хоккейные архивы»  
 
 Чемпіонат СРСР 1981/1982 на сайті «Allhockey»  
 

Сокіл
Сокіл
Сокіл
Сокіл (Київ)